Islanders steht für:

 den EV Lindau
 Islanders (Computerspiel), ein 2019 erschienenes Städtebau-Spiel
 die New York Islanders
 den Puerto Rico Islanders FC

Siehe auch:
 Islander